Lockheed Martin
 London Midland
 Legion of Merit
 Moduł księżycowy
 Liga Mistrzów UEFA